Berkshire Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berkshire Hills (Mississippi), im Lamar County
 Berkshire Hills (Caldwell County, North Carolina)
 Berkshire Hills (Iredell County, North Carolina)
 Berkshire Hills (Pennsylvania), im York County

Siehe auch:
 Berkshire Mountains, Höhenzug in Massachusetts und Connecticut, Vereinigte Staaten